Mărășești se poate referi la:

 Localități din România:
 Mărășești, oraș din România, situat în județul Vrancea
 Mărășești, localitate din județul Mehedinți
 Mărășești, localitate din județul Mureș
 Mărășești, localitate din județul Vaslui
 Mărășești, cartier din municipiul Suceava

 Localități din Republica Moldova
 Mărășești, sat din cadrul comunei Cubolta din raionul Sîngerei

Altele 
 Bătălia de la Mărășești

Vezi și 
 Mărăști (dezambiguizare)
 Mărășescu (nume de familie)

Toponime românești